Vier Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Naiad nach einer Gestalt der griechischen Mythologie, der Najade.

 HMS Naiad (1797), eine Fregatte mit 38 Kanonen, die 1797 vom Stapel gelassen wurde.
 HMS Naiad (1890), ein Geschützter Kreuzer der Apollo-Klasse, der 1890 vom Stapel lief und 1922 verkauft wurde.
 HMS Naiad (93) war ein Leichter Kreuzer der Dido-Klasse, der 1939 vom Stapel lief und am 11. März 1942 versenkt wurde.
 HMS Naiad (F39) war eine Fregatte der Leander-Klasse, die 1963 vom Stapel lief. Sie wurde 1987 außer Dienst gestellt und 1990 als Zielschiff versenkt.

Naiad